Memphis er navnet på flere byer:

 Memphis – by i det gamle Egypten
 Memphis (Tennessee) – by i den amerikanske delstat Tennessee

Andet

 Memphis, Tennessee (sang) – en sang af Chuck Berry